Кінах Анатолій Кирилович — прем'єр-міністр України з 29 травня 2001 по 21 листопада 2002, міністр економіки України.
 Кінах Гліб Григорій Іванович ― священик Української Греко-Католицької Церкви, василіянин, магістр василіянських новіціатів, духівник, генеральний вікарій ЧСВВ (1946—1949).
 Кінах Олександр Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.